Нусдорф-Дебант () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Лиенц.  .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Андреас Пфурнер по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 Партия Nussdorf-Debant gewinnt занимает 7 мест.
 АНП занимает 6 мест.
 СДПА занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля